Mey kan som auktorsförkortning betyda:

 Wolfram Mey
 François Sockhom Mey

Robotskapade auktorsförkortningar